Медве́женский — посёлок в Красногвардейском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

География 
Расстояние до краевого центра: 82 км. Расстояние до районного центра: 15 км.

История 
Основан в 1934 году.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 сентября 1964 года посёлок Центральная усадьба совхоза «Медвеженский» переименован в посёлок Медвеженский.

До 16 марта 2020 года посёлок Медвеженский был административным центром упразднённого Медвеженского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (93 %).

Инфраструктура 
 Детский сад № 6 «Березка».
 Средняя общеобразовательная школа № 6. Открыта 15 марта 1931 года.
 Культурно-досуговый центр.
 Фельдшерско-акушерский пункт
 2 общественных кладбища: закрытое (площадь 2000 м²), расположенное в 2 км к западу от посёлка; открытое (площадь 10000 м²), находящееся в 200 м к югу от переулка Новый.

Памятники 
 Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 1918—1920, 1942—1943, 1965 года.

Примечания 

Населённые пункты Красногвардейского района (Ставропольский край)